Женский футбольный клуб «Хиберниан» () — женский шотландский футбольный клуб из Эдинбурга, аффилиат футбольного клуба «Хиберниан». Основан в 1997 году, как «Престон Атлетик» и переименован в «Хиберниан» в 1999-м году. Многократный обладатель Кубка Шотландии и Кубка Лиги, трёхкратный чемпион Шотландии среди женщин. Один из самых титулованных шотландских женских футбольных клубов.

История 
Изначально клуб был основан в 1997-м году при полу-профессиональном клубе «Престон Атлетик» из городка неподалеку от Эдинбурга. В 1999 году Пол и Иан Джонстоны, менеджеры клуба, обратились к руководству основного «Хиберниана» с предложением создать на базе их клуба женскую комоду — так был создан женский футбольный клуб «Хиберниан».

Свой первый трофей команда выиграла в 2003-м году, победив «Килмарнок» в финале Кубка Шотландии на стадионе Алмондвейл. В сезоне 2003/2004 «Хибс» выиграли 17 матчей из 18 в чемпионате и не потерпев ни единого поражения впервые стали чемпионками страны. Через год «Хиберниан» впервые завоевал первый кубковый дубль — Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги. В сезоне 2006/2007 команда добилась уникального достижения, выиграв чемпионат Шотландии, победив во всех 22-х матчах лиги. Годом ранее «Хиберниан» установил личный рекорд результативности в одном матче, победив «Шетланд» в рамках Кубка со счётом 21-0.

Не смотря на футбольные успехи клуб пребывал в довольно плачевном финансовом положении, в 2008 году возникла реальная угроза расформирования команды. Этого удалось избежать, объединившись с любительской женской командой «Хибс» под эгидой Hibernian Community Foundation и полной реструктуризацией клуба. Из-за этого команду покинули ряд сильных игроков, а новой политикой клуба стало развитие молодых местных футболисток.

Следующие успехи «Хиберниана» связаны с именем главного тренера Уилли Кирка. Бывший тренер одной из юношеских команд клуба он возглавил основу в 2009-м году и в первый же год своей работы привёл команду к победе в Кубке Шотландии. За этим последовали и другие успехи: победа в Кубке Лиги и призовые места в чемпионате. В 2013 году Кирк был назван Менеджером Года среди тренеров женских команд.

После ухода Уилли Кирка в «Бристоль Сити» управление клубом взял на себя его помощник Крис Робертс и успешно продолжил работу своего предшественника. Под его руководством «Хиберниан» в сезоне 2016/2017 впервые сыграл в женской Лиге Чемпионов, это позволило собрать на «Истер Роуд» 2551-о зрителя, что стало рекордом для шотландского футбола в то время. Тем не менее клуб проиграл «Баварии» по сумме двух матчей 1-10.

В период за 2017-2019 годы «Хиберниан» сумел добиться значимых успехов в кубковых соревнованиях. Трижды подряд клуб выигрывал оба шотландских кубка — Кубок страны и Кубок лиги.

Важной вехой в истории «Хиберниана» стал 2020-й год — признавая необходимость развивать шотландский женский футбол клуб заключил первые полу-профессиональные контракты со своими футболистками, что означало изменение юридического лица клуба. В 2022-м году клуб полностью перешёл под управление Рона Гордона и юридически стал частью «Хиберниана». Тогда же он поменял свой статус на профессиональный после заключения новых контрактов с рядом игроков и тренеров. При этом академия клуба по прежнему осталась в ведении Hibernian Community Foundation.

30 сентября 2021 года «Хиберниан» установил рекорд посещаемости для женской команды в Шотландии. В тот день более пяти тысяч зрителей на «Истер Роуд» смогли увидеть победу «Хибс» над «Хартсом» в Эдинбургском Дерби. Этот рекорд был побит 29 ноября 2022 года так же в матче против «Хартса» на «Истер Роуд», который посетило 8066 человек. В 2022 году Лора Кеннеди стала первой футболисткой женской команды, введённой в Зал Славы «Хиберниана». Она является самым титулованным игроком в истории клуба.

Соперничество 
По аналогии с мужской командой женская так же считает своим принципиальным соперником городских соседей — женский клуб «Хартс». «Хартс» сумел выиграть только одно дерби из тринадцати в официальных турнирах, самый результативный матч в рамках противостояния закончился победой «Хиберниана» 6-0. Дважды матчи между двумя эдинбургскими командами на «Истер Роуд» устанавливали рекорд посещаемости женского футбола в Шотландии. На данный момент это матч 29 ноября 2022 года, который посетило 8066 человек. C 2022-о года «Хиберниан» и «Хартс» между собой разыгрываю Женский Столичный Кубок. Этот турнир был организован обеими командами для популяризации женского футбола в стране и совместной реализации социально значимых проектов. Первый турнир в 2022-м году выиграли девушки из «Хиберниана». Так же принципиальный характер носят матчи против ещё одной эдинбургской команды - «Спартанс».

Внутри страны у команды давняя история противостояния с самой титулованной женской командой Шотландии «Глазго Сити». Именно девушки «Хиберниана» занимают второе место внутри страны по количеству трофеев. В период с 2011 по 2015 годы «Хибс» проиграли «Сити» пять кубковых финалов. С другой стороны в 2017 году «Хиберниан» сумел обыграть «Глазго Сити» в финале Кубка Шотландии. Обе команды неоднократно боролись между собой за первое место в чемпионате и встречались в финалах кубковых соревнований. В период с 2014-о года «Хиберниан» всего трижды обыграл «Глазго Сити» в 31-м матче.

Стадион 
В сезоне 2021/2022 «Хиберниан» проводил свои домашние матчи на стадионе уровня Премьершипа «Армондвейл», на котором так же играет «Ливингстон» из одноименного города. В случае совпадения матчей клубов была достигнута договорённость об использовании стадиона «Волоунтер Парк», домашней арены полу-профессионального «Армандвейл Тисл», в тридцати километрах от Эдинбурга.

В начале 2022 года «Хиберниан» заключил соглашение о сотрудничестве с «Эдинбургом» в рамках которого женская команда смогла снова играть в родном городе. Новым стадионом и местом проведения тренировок стал стадион «Медоубанк».

Текущий состав и персонал

Основной состав 

   

Источник: Hibernian FC official cite

Персонал 

Источник: Hibernian FC official cite

Достижения 

 Шотландская женская премьер-лига:
  Чемпион (3): 2003/04, 2005/06, 2006/07.
  Вице-чемпион (9): 2002/03, 2004/05, 2007/08, 2013, 2015, 2016, 2017,  2018, 2019.
 Кубок Шотландии среди женщин:
  Победители (8): 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2016, 2017, 2018.
  Финалист (4): 2011, 2013, 2015, 2019.
 Кубок шотландской женской премьер-лиги:
  Победители (7): 2005, 2007, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019.
  Финалист (5): 2007, 2009, 2014, 2015, 2022.

Известные игроки 

 Ким Литтл — воспитанница клуба и бывший игрок основного состава, многократная чемпионка Англии.
 Керолайн Вейр — воспитанница клуба и бывший игрок основного состава, дважды лучшая футболистка Шотландии, номинантка на премию Пушкаша.
 Лора Кеннеди — самая титулованная футболистка в истории клуба и первая футболистка в Зале Славы «Хиберниана».
 Джоэль Мюррей — воспитанница и капитан команды, играет за клуб с 2004 года, бывший игрок сборной Шотландии.

Примечания 

Женские футбольные клубы Шотландии
Футбольные клубы Эдинбурга
ФК «Хиберниан»